Une aussi longue absence peut faire référence à :
 Une aussi longue absence, film de Henri Colpi en 1961 ;
 Une aussi longue absence, film grec de Stavros Tsiolis sorti en 1985.